Пьеррвиль () — коммуна во французском департаменте Манш
 Пьеррвиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель
 Пьеррвиль () — муниципалитет в Квебеке (Канада)